Kashmir () — датская альтернативная рок-группа, которая была образована в Копенгагене в 1991 году. В состав группы входят Каспер Ейструп (вокал), Мадс Тунебьерг (бас-гитара), Асгер Техау (барабаны) и Генрик Лидстранд (клавишные).

История 
Весной 1991 года Ейструп, Тунебьерг и Техау основали собственную рок-группу и назвали её Nirvana. Когда известная одноименная рок-группа стала приобретать популярность, они переименовали себя в честь песни британской рок-группы Led Zeppelin Kashmir с альбома Physical Graffiti.

В 1993 году они заняли второе место на фестивале «DM i Rock» (после группы Dizzy Mizz Lizzy), после чего впоследствии они стали очень популярными в Дании.

В 2000 году они выиграли 6 датских музыкальных премий (Danish Music Awards) по направлениям: лучшая датская группа, лучший датский альбом, лучший датский песенник, лучший датский рок-альбом (за альбом The Good Life), лучший датский продюсер и лучший датский видеоклип.

В 2001 году к группе присоединился Генрик Лидстранд, который играет на клавишных.

В 2004 году группа выиграла 4 датские музыкальные премии по следующим направлениям: лучшая датская группа, лучший датский альбом (за альбом Zitilites), лучший датский видеоклип и лучший датский кавер.

Дискография

Студийные альбомы 
 Travelogue (1994)
 Cruzential (1996)
 The Good Life (1999)
 Home Dead (2000)
 Zitilites (2003)
 No Balance Palace (2005)
 Trespassers (2010)
 Katalogue (2011)
 E. A. R (2013)

Мини-альбомы 
 Travelogue: The Epilogue (1995)
 Stand EP (1997)
 Mom In Love, Daddy In Espace EP (1999)
 Graceland EP (1999)
 Home Dead (2001)
 Surfing The Warm Industry EP (2003)
 Rocket Brothers EP (2003)
 A Selection Of Two Lies EP (2003)
 The Cynic EP (2005)
 Extraordinaire EP (2010)

DVD 
 Rocket Brothers (2004)
 Aftermath (2005)

Примечания

Ссылка 
 Официальный веб-сайт группы 
 Страница группы на MySpace 
 Фан-сайт группы 

Инди-рок-группы
Группы альтернативного рока
Музыкальные коллективы Дании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году